New Town ist der Name folgender Orte

in Australien:
 New Town (Tasmanien), Vorort von Hobart, Tasmanien

in den Vereinigten Staaten:
 New Town (Key West), Stadtviertel in Key West, Florida 
 New Town (North Dakota), Stadt in North Dakota

Siehe auch:

 Planstadt (engl. New Town)
 New Towns in Hongkong
 Newtown